Kaiserbad steht für

Seebäder und Seeheilbäder
 Heringsdorf, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, und ihre beiden Ortsteile:
 Ahlbeck
 Bansin

Kurorte und Kurbadeanstalten
 Thermalbad in Aachen, siehe Kaiserbad (Aachen)
 Františkovy Lázně (Franzensbad), Kurort in Tschechien
 Kaiserbad (Lázně I), noch erhaltenes ehemaliges Thermalbad in Karlsbad (Karlovy Vary), Kurort in Tschechien
 Marienbad (Mariánské Lázně), Kurort in Tschechien 
 ein nicht mehr existierendes Bad in Rosenheim (siehe Liste der Baudenkmäler in Rosenheim)
 Kaiserbad (Mönchengladbach)